

Geografia 
 Germania
 Salem – comune del Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Salem – comune del Circondario del ducato di Lauenburg, Schleswig-Holstein

 India
 Salem – capoluogo del Salem, Tamil Nadu

 Montserrat
Salem – villaggio

 Spagna
 Salem – comune della Comunità Valenzana

 Stati Uniti d'America
 Salem – capoluogo della Contea di Fulton, Arkansas
 Salem – CDP della contea di Saline, Arkansas
 Salem – città della Contea di Burke, Carolina del Nord
 Salem – città della Contea di Oconee, Carolina del Sud
 Salem – città della Contea di New London, Connecticut
 Salem – capoluogo della Contea di McCook, Dakota del Sud
 Salem – census-designated place nella contea di Upson, Georgia
 Salem – capoluogo della Contea di Marion, Illinois
 Salem – capoluogo della Contea di Washington, Indiana
 Salem – città della Contea di Henry, Iowa
 Salem – città della Contea di Livingston, Kentucky
 Salem – uno dei due capoluoghi della Contea di Essex, Massachusetts
 Salem – capoluogo della Contea di Dent, Missouri
 Salem – villaggio della Contea di Richardson, Nebraska
 Salem – città della Contea di Rockingham, New Hampshire
 Salem – capoluogo della Contea di Salem, New Jersey
 Salem – città della Contea di Washington, New York
 Salem – census-designated place nella contea di Doña Ana, Nuovo Messico
 Salem – città situata tra la Contea di Columbiana e la Contea di Mahoning, Ohio
 Salem – CDP della Contea di Adair, Oklahoma
 Salem – città situata tra la Contea di Marion e la Contea di Polk, e capitale dell'Oregon
 Salem – città della Contea di Utah, Utah
 Salem – città indipendente della Virginia
 Salem – città della Contea di Harrison, Virginia Occidentale
 Salem – città della Contea di Kenosha, Wisconsin
 Salem – città della Contea di Pierce, Wisconsin

 Svezia
 Salem – comune della contea di Stoccolma
 Salem – cittadina della contea di Stoccolma, capoluogo della omonima municipalità

Letteratura 
 Salem – città citata nell'Antico testamento governata da Melchisedec. Si ritiene che fosse l'antica Gerusalemme
 Salem – città immaginaria in cui, in parte, si svolgono gli avvenimenti dei manga Alita l'angelo della battaglia e Alita Last Order

Musica 
 Salem – gruppo musicale israeliano
 Salem – gruppo musicale statunitense

Persone 
 Ali Salem (1936-2015) – drammaturgo e scrittore egiziano
 Carlos Salem (1959) – scrittore, drammaturgo e giornalista argentino
 Enrico Paolo Salem (1884-1948) – banchiere e politico italiano
 Khaled Salem (1989) – calciatore palestinese
 Lyes Salem (1973) – attore e regista cinematografico algerino
 Milad Salem (1988) – calciatore afghano con cittadinanza tedesca
 Moatasem Salem (1980) – calciatore egiziano
 Mohanad Salem (1985) – calciatore emiratino
 Omer Abdelqader Salem (1983) – ex cestista qatariota
 Pamela Salem (1950) – attrice e impresaria teatrale britannica
 Saleh Salem (1993) – scacchista emiratino
 Salwa Salem (1940-1992) – scrittrice e attivista palestinese
 Yannick Salem (1983) – ex calciatore francese di origine congolese

Televisione 
 Salem – serie televisiva statunitense del 2014 di WGN America.
 Salem  – città immaginaria in cui è ambientata la serie televisiva Il tempo della nostra vita
 Salem – personaggio immaginario (gatto nero parlante) presente nel telefilm Sabrina, vita da strega, nella serie animata Sabrina ed in altri media correlati.

Altro 
 Salem – marca di sigarette

Pagine correlate 
 New Salem
 Processo alle streghe di Salem